А́йварс А́вотиньш (вариант: А́вотыньш, ; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позициях первого и второго.

Один из самых титулованных кёрлингистов Латвии — 12-кратный чемпион Латвии среди мужчин (по состоянию на лето 2018 года).

Достижения 
 : золото (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ), серебро (2004), бронза (2006, 2017, , ).
 : золото (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии